CBS se može odnosti na:
 Si-Bi-Es
 Centar za bioetičke studije